Le Triode est dans l'Église orthodoxe une période préparatoire à Pâques.
 La triode est un dispositif électronique d'amplification.